Янагита:

 Янагита, Гэндзо (1893—1952) — генерал-лейтенант японской Императорской армии.
 Янагита, Кунио (1875—1962) — японский научный и образовательный деятель, философ, краевед, фольклорист.